Le nom Muka peut faire référence à :

 Arnošt Muka, 1854-1932, écrivain, folkloriste, enseignant, éditeur, rédacteur en chef allemand et fondateur du musée sorabe de Bautzen ;
 un des noms donnés à la langue bamunka, au Cameroun ;
 au mot maori désignant les fibres végétales obtenues à partir des plantes du genre Phormium (en particulier du Phormium tenax), ou lin de Nouvelle-Zélande ;
 Subantarctia muka, une espèce d'araignées, endémique de la Nouvelle-Zélande.